

Plaatsen 
Schalkwijk (Haarlem), een stadsdeel in de gemeente Haarlem
Schalkwijk (Utrecht), een dorp in de gemeente Houten

Personen 

 Jan Schalkwijk (1920-1992), Nederlands kalligraaf
 Bob Schalkwijk (1933), Nederlands fotograaf
 Piet Schalkwijk (1936-2020), Nederlands hoogleraar informatica
 Marten Schalkwijk (1955), Surinaams socioloog en politicus